Cosimo Cinieri (1938-2019), acteur, dramaturge et réalisateur italien ;
 Dino Cinieri (1955), homme politique français.